Goodier ist der Familienname folgender Personen:

 Alban Goodier (1869–1939), britischer Jesuit und römisch-katholischer Erzbischof von Bombay
 James N. Goodier (1905–1969), britisch-US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler für Mechanik
 Robert Goodier (1916–2016), kanadischer Schauspieler